Горде́й Трофи́мович Чекула́ев (Чикула́ев) () — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944). Воинское звание — красноармеец. Специальное звание — лейтенант милиции. После увольнения в запас работал на заводе «Арсенал», в агентстве «Аэрофлот» и оператором в Киевском горгазе.

Биография 
Родился 3 января 1912 года в деревне Чистое Казаркинской волости Курганского уезда Тобольской губернии, ныне деревня входит в  Курганской области. Русский.

После окончания семи классов Казаркинской школы работал сначала в совхозе «Макушинский», затем окончил курсы трактористов и работал в МТС.

В 1936—1938 годах проходил службу в Рабоче-крестьянской Красной Армии на Дальнем Востоке.

После демобилизации был направлен для укрепления механизаторских кадров в Казаркинскую МТС, где зарекомендовал себя знающим дело хлеборобом.

13 августа 1941 года он повторно был призван в армию Макушинским РВК Челябинской области. С 7 декабря 1941 года — на фронтах Великой Отечественной войны. Служил в 924-м стрелковом полку.

22 октября 1942 года был ранен под Сталинградом. Получил сквозное пулевое ранение правой голени с повреждением большой берцовой кости, находился на излечении в эвакогоспитале № 4457 города Пролетарска с 6 ноября 1942 года по 4 марта 1943 года.

Из-за ошибки в документах «сменил» фамилию на "Чекулаев".

К октябрю 1943 года был пулемётчиком пулемётной роты 3-го стрелкового батальона 1144-го стрелкового полка 340-й стрелковой дивизии  Воронежского фронта. Отличился во время битвы за Днепр. В ночь с 1 на 2 октября 1943 года в бою на плацдарме на западном берегу Днепра в районе села Борки Вышгородского района Киевской области Украинской ССР подавил три немецкие огневые точки. Также отличился во время боёв за расширение плацдарма. Село Борки ныне не существует, затоплено Киевским водохранилищем.

В последующих боях получил тяжёлое ранение. С 10 ноября 1943 года по 29 февраля 1944 года был в госпитале № 5908. В 1944 году был демобилизован.

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза генералам, офицерскому, сержантскому и рядовому составу Красной Армии» от 10 января 1944 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Проживал в Киеве, до 1954 года служил в милиции. Работал на разных оперативных должностях в УВД по Киевской области: участковым в районе, оперуполномоченным, а затем инспектором при областном Управлении. Отправлен в запас в звании лейтенанта милиции в 1954 году.

В 1948 году вступил в ВКП(б), в 1952 году партия переименована в КПСС.

Продолжил трудиться на заводе «Арсенал», в агентстве «Аэрофлот» и, позже, оператором в Киевском горгазе. Работал до 1987 года, инвалид II группы (по ранению).

Умер 16 июля 1991 года. Похоронен  города Киева Украинской ССР, ныне город — столица Украины.

Награды 
 Герой Советского Союза, 10 января 1944 года
 Орден Ленина № 17845 
 Медаль «Золотая Звезда» № 3585
 Орден Отечественной войны I степени, 1985 год
 медали, в т. ч.
 Медаль «За боевые заслуги», 19 мая 1944 года
 Медаль «За трудовую доблесть», 1964 год
 Медаль «За оборону Сталинграда», 7 августа 1944 года
 Ударник коммунистического труда, 1964 год

Память 
 Постановлением Администрации Макушинского района №25 от 27 января 2015 года Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Казаркинская средняя общеобразовательная школа» было присвоено имя Героя Советского Союза Чекулаева Гордея Трофимовича, выпускника данной школы.
 На здании школы установлена мемориальная доска, открыта в мае 2015 года, к 70-летию Победы.
 «Парта героя» установлена в Казаркинской школе в мае 2020 года.

Семья 
 Отец — Трофим Тарасович Чикулаев, бомбардир-наводчик, воевал в Первую мировую войну в артиллерии.
 В семье было пятеро детей (двое мальчиков и три девочки). Гордей Трофимович был средним ребенком.
 Жена — Анна Петровна Чикулаева (урожд. Коркина). 
 Сын — Ефим Гордеевич Чикулаев, род. 22 сентября 1936 года, начальник Управления военной контрразведки Ставки главного командования войск Юго-Западного направления (1990—1992), генерал-майор.
 Дочь — Евдокия Гордеевна Чикулаева, род. 13 марта 1939 года, начальник юридического отдела Торгово-промышленной Палаты Украины. 
 Сын — Виктор Гордеевич Чикулаев, род. 14 августа 1946 года, начальник конструкторского отдела, инженер-электрик.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 «Ленинское знамя» (КиевВО),19.07.1991+ (Infogans@mail.ru)

Участники битвы за Днепр
Члены КПСС
Пехотинцы Великой Отечественной войны